Die All England 1952 im Badminton fanden vom 19. bis zum 22. März 1952 in London statt. Sie waren die 42. Auflage dieser Veranstaltung. Austragungsort war zum dritten Mal die Empress Hall.

Austragungsort 
 Empress Hall, Earls Court

Finalresultate

Herreneinzel

Vorrunde 
  Knut Malmgren –  D. J. Boorman: 17-15, 15-1
  Heah Hock Aun –  G. J. Harrison: 15-0, 15-3

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Dameneinzel

Weblinks 
 http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article.aspx?articleid=straitstimes19520324.2.140
 http://newspapers.nl.sg/Digitised/Page/straitstimes19520321-1.1.16.aspx
 http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article/straitstimes19520321-1.2.158.aspx
 http://newspapers.nl.sg/Digitised/Page/straitstimes19520320-1.1.10.aspx

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1952
1952
Sportveranstaltung im Royal Borough of Kensington and Chelsea